Wales Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Wales Island, British Columbia, ö, 
 Wales Island, Nunavut (Boothiaviken), ö, 
 Wales Island, Nunavut (Hudsonsundet), ö,